Alta kan henvise til flere artikler:
 Alta (Norge) – en norsk kommune i det vestlige Finnmark.
 Altaelven – en 49 kilometer lang elv, der ligger i den norske kommune Alta.
 Alta (supermarked) – en dansk supermarkedskæde.